Pseudolagosuchus (que significa "falso Lagosuchus") es un género extinto de dinosauromorfo encontrado en la Formación Chañares originada durante el Triásico Medio (época del Ladiniense) en la Argentina. Puede que el nombre del género sea un sinónimo más moderno de Lewisuchus, pero hay muy poco material comparable.

Se ha descrito como un reptil de pequeño tamaño, que probablemente medía alrededor de un metro de largo, 30 centímetros de alto, y que pesaba aproximadamente 2 kilogramos. Se conoce solo a partir de un pubis, un fémur, una tibia, y algunas vértebras. Tanto Sterling Nesbitt, Christian Sidor et al. (2010) como Matthew Baron, David Norman y Paul Barrett (2017) han considerado a este taxón como un sinónimo de Lewisuchus.

Filogenia 

Cladograma de acuerdo con el análisis de Ezcurra, 2006.

Referencias 

Dinosauromorpha
Fósiles de Argentina
Fósiles del Triásico